Ильинский Погост — топоним в России:

Населённые пункты 
 Ильинский Погост — село в Орехово-Зуевском районе Московской области (ранее Гуслицы).
 Ильинский Водлозерский погост — поселение и монастырь на Водлозере в Карелии.
 Ильинский Погост — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Погост Илинский — село в Сокольском районе Вологодской области.
 Погост Илинский — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Другое 
 Ильинский Погост — узловая железнодорожная станция в Московской области на Большом кольце МЖД.